3-й радиотехнический полк (войсковая часть 03219) — входил в состав 4-й дивизии ПВО 10-й отдельной армии Войск ПВО СССР. Штаб располагался в Белушьей Губе. Во время своего существования был самой северной войсковой частью Вооружённых Сил СССР благодаря входившим в его состав отдельным радиолокационным ротам (орлр; «точкам») на Земле Франца-Иосифа.

Структура 

В 1991 году радиотехнические подразделения полка дислоцировались:
 901 (35) ртб, Новая земля Южный о., аэродром Рогачёво;
 3120 (37) орлр, Новая земля Южный о. губа Чёрная;
 791 (36) орлр, Новая земля Южный о. мыс Меньшикова;
 1480 (32) орлр, Новая земля Северный о., мыс Желания;
 85 (38) орлр, Новая земля Северный о., Русская Гавань;
 247 (33) орлр, Новая земля Северный о., мыс Николая;
 112 (34) орлр Новая земля Северный о., Панькова Земля;
 2324 (30) ртб,Земля Франца-Иосифа о. Греэм-Белл аэродром Греэм-Белл;
 83 (31) орлр ,Земля Франца-Иосифа о. Земля Александры п. Нагурское;
 21 (40) орлр, о.Виктория.

Командиры 
80 отдельного полярного радиотехнического батальона
 подполковник Томусяк, Борис Владимирович (14.05.1958-27.111958)
 подполковник Васильев, Владимир Александрович (27.11.1958-18.08.1961)
 подполковник Бородин, Владимир Васильевич (18.11.1961-14.12.1963)
 подполковник Еремеев, Иван Прокофьевич (14.12.1963-19.09.1964)
3 Полярного радиотехнического полка ПВО 
 подполковник Еремеев, Иван Прокофьевич (19.09.1964-12.06.1965)
 полковник Солдатов, Василий Иванович (12.06.1965-19.07.1969)
 подполковник Шешеня, Алексей Никифорович (19.07.1969-01.03.1971)
3 радиотехнического полка ПВО 
 подполковник Шешеня, Алексей Никифорович (01.03.1971-09.11.1971)
 подполковник Вербенко, Игорь Андреевич (09.11.1971-09.02.1973)
 подполковник Мельников, Борис Федорович (09.02.1973-16.07.1976)
 полковник Пчельников, Виталий Иванович (16.07.1976-25.04.1980)
 подполковник Матюшенко, Николай Захарович (25.04.1980-15.11.1983)
 подполковник Морозов, Олег Артемович (15.11.1983-17.12.1986)
 подполковник Ушаков, Владимир Иванович (17.12.1986-16.03.1990)
 полковник Лагода, Валерий Леонидович (16.03.1990-01.09.1992)
 подполковник Кислуха, Александр Евгеньевич (01.09.1992-03.06.1994).

Примечания

Литература 
  Дубров Г.К. Бросить всё. Таким был уход радиотехнических войск из Арктики в 90-е годы / Г.К. Дубров // ВКО (Военно-космическая оборона). – 2005. - № 1 (20). - С. 20 – 24
 Кислуха А.Е. Незабытый полярный радиотехнический полк. Эссе-воспоминания/А.Е.Кислуха. - М.: ПАО "НПО "Алмаз", 2018. - 160 с.

Формирования ПВО СССР
Земля Франца-Иосифа
Новая Земля
Полки СССР